The Libertine, titre original de Rochester, le dernier des libertins, film britannique réalisé par Laurence Dunmore, sorti en 2004.
 The Libertines (album), de The Libertines, sorti en .
 , composé par Michael Nyman